Blanchar ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Blanchar (1927–2018), französische Schauspielerin 
 Pierre Blanchar  (1892–1963), französischer Schauspieler

Siehe auch:
 Blanchard
 Blanchart